Görres är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Joseph Görres (1776–1848)
 Guido Görres (1805–1852)
 Oscar Görres

Se även
Görres-Gesellschaft